Покровский сквер:
 Покровский сквер — в Ростове-на-Дону
 Покровский сквер — в Ярославле

См. также 
 Покровский бульвар
 Покровский парк
 Покровская улица